

Чапаєва — селище, Малишевський міський округ, Свердловська область
 Чапаєва — присілок, Каргапольський район, Курганська область

Див. також 
 Чапаєв
 Чапаєво